Plaats in Indonesië
 Sukoreno (Sentolo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Sukoreno (Kaliwiro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sukoreno (Kalisat), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Sukoreno (Prigen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sukoreno (Umbulsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java